В одиночному розряді тенісного турніру Bremar Cup 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup